Ramm (arabiska: رم) är en ort i Jordanien.   Den ligger i guvernementet Akaba, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Amman. Ramm ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ramm är kuperad. Den högsta punkten i närheten är Jabal Ramm,  meter över havet,  km väster om Ramm. Runt Ramm är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Trakten runt Ramm är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Akaba (guvernement)